Fathi Chebel – calciatore algerino
 Malek Chebel – scrittore, antropologo delle religioni e filosofo algerino